

Рослини 
 Соя (рід)
 Соя культурна
 Соя дика

Топоніми 
 Округ Соя
 Повіт Соя
 Протока Соя

Інше 
 Соя (прізвище)

Посилання